Račí potok, wörtlich aus dem Tschechischen übersetzt Krebsbach, ist der Name folgender Flüsse:

 Račí potok, tschechischer Name des Selbbachs oder der Selb, linker Zufluss der Eger nahe Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Račí potok, Zufluss zur Elbe in Tschechien
 Račí potok, Zufluss zum Stausee Lipno in Tschechien
 Račí potok, Zufluss der Luha in Tschechien
 Račí potok, Zufluss zur Glatzer Neiße, siehe Raczyna
 Račí potok, Zufluss zur Rokytná in Tschechien